Казацкая старшина Гетманщины — привилегированная категория должностных лиц на землях Гетманщины в 16—18 веках, осуществлявших военное и административное управление. Включала гетманов, кошевых атаманов, атаманов, полковников, есаулов, сотников, хорунжих, судей, писарей, войтов и других. Делилась на генеральную (войсковую), полковую и сотенную. Избиралась из среды лучших из лучших казаков, как правило из православной шляхты (войты и старосты сел) и выражала интересы общины, которая её выбрала. Казацкая старшина оказывала большое влияние на жизнь казацкой общины, служила опорой гетману. После ликвидации Запорожской Сечи казацкая старшина стала назначаться правительством. В конце 18 века она получила офицерские чины, и права дворянства. В 1914 году, в Санкт-Петербурге, под редакцией Лукомского В. К. и Модзалевского В.Л, был издан «Малороссийский гербовник».

Белоцерковский полк (1648—1712)

Брацлавский полк (1648—1712)

Гадяцкий полк (1648—1649; 1658—1660; 1672—1782)

Зеньковецкий полк (1662—1672)

Каневский полк (1648—1712)

Кальницкий (1648—1653; 1667—1678; 1704—1708) / Винницкий полк (1653—1667)

Киевский полк (1648—1782)

Лубенский полк(1648—1782)

Нежинский полк (1648—1782)

Миргородский полк (1648—1782)

Переяславский полк (1648—1782)

Полтавский полк (1648—1775)

Прилукский полк (1648—1782)

Стародубский полк (1648—1782)

Уманский полк (1648—1712)

Черниговский полк (1648—1782)

Чигиринский полк (1648—1712)

Литература 
 Малый словарь истории Украины / Ответственный редактор Валерий Смолый. — К.: Либідь, 1997.
 Реєстр Війська Запорозького. — К.,1995. 
 Gajecky G. The Cossack administration of the Hetmanate. — Cambridge, 1978. -Vol.2.